Juan Hidalgo puede referirse a:

 Juan Hidalgo (de) Polanco (1614-1685), compositor y arpista español.
 Juan José Hidalgo, empresario español.
 Juan Hidalgo Codorniu, artista multidisciplinar vanguardista español.
 Juan Miguel Hidalgo, pianista, compositor y director de orquesta español.
 Juan Hidalgo  (1514 - ?) , conquistador español.